Circum-Baïkal (autour du lac Baïkal) peut désigner : 

 Le chemin de fer Circum-Baïkal ;

 La route Circum-Baïkal.